Tlamovec je český rodový název pro několik druhů vrubozubcovitých ryb:

 Anomalochromis Greenwood, 1985 – monotypický rod
 Anomalochromis thomasi – tlamovec Thomasův
 Astatoreochromis Pellegrin, 1904
 Astatoreochromis alluaudi – tlamovec Alluaudův
 Astatotilapia Pellegrin, 1904
 Astatotilapia burtoni – tlamovec jikroskvrnný
 Aulonocara Regan, 1922
 Aulonocara nyassae – tlamovec paví
 Boulengerochromis Pellegrin, 1904 – monotypický rod
 Boulengerochromis microlepis –  tlamovec malošupinatý
 Callochromis Regan, 1920
 Callochromis macrops – tlamovec velkooký
 Chromidotilapia Boulenger, 1898
 Chromidotilapia guentheri – tlamovec Gúntherův
 Copadichromis Eccles & Trewavas, 1989
 Copadichromis borleyi
 Cyphotilapia Regan, 1920
 Cyphotilapia frontosa – tlamovec čelnatý
 Haplochromis Hilgendorf, 1888
 Haplochromis phenochilus – tlamovec modrý
 Labeotropheus Ahl, 1926
 Labeotropheus fuelleborni – tlamovec tlustopyský
 Labidochromis Trewavas, 1935
 Labidochromis caeruleus – tlamovec černoploutvý
 Maylandia Meyer & Forester, 1984
 Maylandia lombardoi – tlamovec Lombardův
 Maylandia zebra – tlamovec příčnopruhý
 Melanochromis Trewavas, 1935
 Melanochromis auratus – tlamovec pestrý
 Nimbochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Nimbochromis polystigma – tlamovec skvrnitý
 Pseudocrenilabrus Fowler, 1934
 Pseudocrenilabrus multicolor – tlamovec pestrobarevný
 Pseudotropheus Regan, 1922
 Pseudotropheus crabro – tlamovec černožlutý
 Pseudotropheus johannii – tlamovec Johannův
 Tropheus Boulenger, 1898
 Tropheus duboisi – tlamovec Duboisův
 Tropheus moorii – tlamovec Mooreův

ichtyologie
 tlamovci – ryby schraňující jikry či potomstvo v tlamě

Související články 
 akara
 cichlida
 cichlidka
 kančík
 perleťovka
 pestřenec
 tilápie
 vrubozubec